Au sens premier, une branche est une partie d'un arbre. Par extension, le terme est employé dans différents domaines dans un sens imagé.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell :
 la branche horizontale correspond à un stade de l'évolution stellaire suivant immédiatement celui de la branche des géantes rouges, après le flash de l'hélium : à ce stade, les étoiles ayant une masse du même ordre que celle du Soleil ont une luminosité relativement constante alors que leur température superficielle augmente progressivement, ce qui se traduit par un parcours horizontal vers la gauche sur le  ;
 La branche asymptotique des géantes est une région du diagramme occupée par des étoiles de masse faible à moyenne ().

Biologie 
 En botanique, une branche est une partie d'un arbre qui dérive du tronc, ou d'une autre branche.
 En phylogénétique, l'attraction des longues branches est un artéfact de reconstruction en phylogénie moléculaire qui provoque le regroupement des taxons qui évoluent le plus rapidement sans refléter aucunement leur véritable lien de parenté.

Chimie 
 En chimie organique, une branche est une chaîne latérale (polymère ramifié).

Géographie 
 Une branche est un embranchement de cours d'eau.

Informatique 
 Une attaque par prédiction de branches est une cyberattaque rendue possible grâce aux nouvelles architectures des processeurs, dans lesquels on trouve désormais des unités dédiées aux prévisions des branchements qui peuvent survenir dans les programmes informatiques.
 Le développement du noyau Linux est organisé en plusieurs branches sur un dépôt git. Ce découpage permet de faire une distinction entre les différentes versions ainsi que les développements plus expérimentaux. Une branche est ainsi consacrée à la version stable alors qu'une autre propose une version quotidienne.
 Plus généralement, la gestion des branches d'un logiciel.

Mathématiques 
 En analyse :
 une branche est une partie d'une courbe qui peut être infinie, asymptotique ou parabolique ;
 une branche regroupe un ensemble continu de valeurs d'une fonction analytique multivaluée ; on définit notamment la branche principale.

Médecine 
 Un bloc de branche est un trouble de la conduction cardiaque dont le blocage est situé sur une des branches du faisceau de His, au niveau des ventricules cardiaques.

Physique 
 En électricité, une branche est une portion d'un circuit électrique qui relie deux nœuds consécutifs.

Sciences humaines et sociales

Économie et management 
 En économie :
 une branche d'activité est un secteur d'activité particulier ;
 une branche professionnelle est le cadre de négociations collectives.
 En gestion de configuration, une branche est une dérivation dans l'histoire de l'évolution des éléments de configuration dans un projet.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 À la branche d'Olivier est une série télévisée québécoise de 25 minutes scénarisée par Richard Pérusse et diffusée de septembre à  à la télévision de Radio-Canada.
 Comme un oiseau sur la branche () est un film américain réalisé par John Badham en 1990.
 Les Branches de l'arbre (Shakha Proshakha) est un film indien réalisé par Satyajit Ray, sorti en 1990.
 Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l'existence () est un film franco-germano-norvégio-suédois écrit et réalisé par Roy Andersson, sorti en 2014.

Histoire et généalogie 
 Les douze branches terrestres sont un ancien système chinois et turc de mesure du temps, qui fut ensuite associé aux douze animaux du zodiaque chinois ; il était également utilisé comme système de points cardinaux.
 Les dix branches célestes sont un ancien système cyclique de numérotation et de datation encore utilisé en astrologie chinoise et dans certaines disciplines du feng shui.
 L'épée à sept branches est une épée de fer de fabrication continentale offerte par le roi de Baekje (Corée) à un dirigeant japonais de l'époque de Yamato, et mentionnée dans le Nihon Shoki durant la cinquante-deuxième année du règne de la semi-mythique impératrice Jingū.
 Au sein d'un arbre généalogique, on appelle branche l'ensemble des descendants d'un même individu : branche de Valois, branche de Morlhon-Valette
 Dans le droit successoral des souverains allemands, une  (issue d'un mariage morganatique) était exclue de la maison souveraine et déchue de ses droits au trône.

Jeux vidéo 
 Rhiannon : La Malédiction des Quatre Branches est un jeu vidéo d'aventure pour PC, développé par Arberth Studios.

Littérature et théâtre 
 Du vent dans les branches de sassafras est une pièce de théâtre écrite par René de Obaldia et créée en 1965. C'est une parodie d'un western américain des années 1950.
 Les Quatre Branches du Mabinogi sont quatre récits médiévaux écrits en moyen gallois, qui font référence à la mythologie celtique de l'Antiquité.

Musique 
 Entre les branches est le deuxième album du groupe de musique québécois Mes Aïeux, paru en 2001.
 L'homme dont les bras sont des branches est le septième album de Daran, sorti le  au Québec et le  en Europe.
 Roots to Branches est un album de Jethro Tull, sorti en 1995.

Politique et administration 
 La branche armée du Hamas est une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis, Israël, l'Égypte et le Japon.
 La Branche Spéciale (Cawangan Khas) est un service de renseignements de la Malaisie.
 Dans le système politique des États-Unis, la quatrième branche du gouvernement (par référence aux trois branches du gouvernement fédéral que sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire) est un groupe influençant le gouvernement : la presse, le peuple, les groupes d'intérêt, voire les agences fédérales indépendantes.

Sports et arts martiaux 
 Les branches du wing chun sont des traditions et interprétations différentes du wing chun, et les relations entre maîtres et élèves qui perpétuent ces traditions.

Symbolisme et religion 
 La Branche d'amandier et la marmite bouillante est une parabole de l'Ancien Testament, citée dans le livre de Jérémie.
 Les quatre branches de l'islam reconnues par la déclaration de La Mecque de 2005 sont le sunnisme, le chiisme duodécimain, le zaïdisme et l'ibadisme. On peut y ajouter l'ismaélisme, le soufisme et l'ahmadisme.
 Les principales branches du christianisme sont d'une part l'Église latine (catholicisme et Églises catholiques orientales), le protestantisme, l'anglicanisme et l'évangélisme, et d'autre part les Églises des deux (nestorianisme), trois (orthodoxie orientale) et sept (orthodoxie) conciles.
 Le chandelier à sept branches, ou menorah, est le plus vieux symbole du judaïsme.
 L'étoile à cinq branches est un symbole associé à la célébrité, à l'islam, au communisme et aux armées, entre autres.
 L'étoile à sept branches est un symbole .
 La pose de la branche de mai est une pratique rituelle d'une partie du Morbihan, en France. Célébrée la veille du 1er mai par la pose d'une branche devant les habitations, elle est le signe de l'arrivée des beaux jours et doit porter bonheur et protection au foyer ainsi honoré.

Patronyme 

 Alcée Louis la Branche (1806-1861), membre de la chambre des représentants de l'État de Louisiane (États-Unis), dans le groupe démocrate ;
 Joseph-Augustin Boullier de Branche (1827-1897), un homme politique français ;
 Maurice Branche (1746-1822), un homme politique français ;
 Raphaëlle Branche (1972-), une historienne française, spécialiste des violences en situation coloniale ;
 René Boullier de Branche (1941-1981), un homme politique français.

Toponyme 

 Branches, une commune située dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Branche-du-Pont-de-Saint-Maur, ancien nom de Joinville-le-Pont, une commune située dans le département du Val-de-Marne en région Île-de-France ;
 Coudekerque-Branche, une commune située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France ;
 Houville-la-Branche, une commune située dans le département d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire.

Hydronyme 
Branche est un nom de cours d'eau, notamment porté par :

Canada 
 la Branche à Gauche, un affluent de la rivière Mastigouche qui coule sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec ;
 la branche à Jerry, un affluent de la rivière Baker. Elle coule au Québec (municipalités de Saint-Eusèbe, Packington et Saint-Jean-de-la-Lande) et dans le Nouveau-Brunswick (municipalité de Baker-Brook) ;
 la branche Campbell de la Petite rivière Noire, une petite rivière traversant le Bas-Saint-Laurent au sud du Québec (Canada) et le nord du Maine (États-Unis) ;
 la branche de la rivière Bayonne, un affluent de la rivière Bayonne qui coule sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, en traversant les municipalités de Saint-Félix-de-Valois et de Sainte-Elisabeth, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec ;
 la branche de la Rivière Hâtée, un affluent de la rive sud-est de la rivière Hâtée, qui coule entièrement dans la ville de Rimouski, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec ;
 la branche de l'Est, un affluent de la rive sud de la rivière de Mont-Saint-Pierre, qui coule dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec ;
 la branche Nord de la rivière Gounamitz, un affluent de la rivière Gounamitz, elle-même un affluent de la tête de la rivière Ristigouche. Elle coule dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick ;
 la branche Ouest de la rivière Pocwock (), un affluent de la rivière Pockwock qui coule dans le Bas-Saint-Laurent, Kamouraska et Picard (Québec), ainsi qu'aux États-Unis ;
 la branche Sud de la rivière Kedgwick, qui coule dans le comté de Restigouche, au Nouveau-Brunswick ;
 La rivière Branche du Lac, qui coule dans la péninsule gaspésienne, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec.

États-Unis 
 la branche Brownington, un affluent de la rivière Willoughby. Elle coule dans le nord du Vermont ;
 la branche Campbell de la Petite rivière Noire, une petite rivière traversant le Bas-Saint-Laurent au sud du Québec (Canada) et le nord du Maine (États-Unis) ;
 la branche Ouest de la rivière Pocwock (), un affluent de la rivière Pockwock qui coule dans le comté d’Aroostook (Maine), ainsi qu'au Canada ;
 la première branche est de la rivière Magalloway, une rivière du Maine ;
 la rivière Saint-Jean Branche Baker (), un affluent du fleuve Saint-Jean. Elle coule dans le North Maine Woods (Maine).

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France